Ла Грандеза има више значења:

 Ла Грандеза (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Ла Грандеза (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Грандеза (Ла Грандеза, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Грандеза (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Грандеза (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Грандеза (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику